Название Маникуаган может относиться к:
 Маникуаган — кратер в Квебеке.
 Маникуаган — озеро в Квебеке, было преобразовано в водохранилище.
 Маникуаган — река в провинции Квебек, Канада.